Сус-Масса-Драа () — до 2015 года одна из шестнадцати областей Марокко, расположенная в центральной части страны. Преобразована в новую область Сус — Масса путём разукрупнения и передачи провинций в другие области (Драа — Тафилалет и Гулимин — Вади-Нун).

Площадь: 70 880 км². Население: 3 539 813 чел. (по оценке 2013 года). Административный центр — город Агадир.

Наименование области образовано объединением названий трёх её главные рек: Суса,  и Дра.

География 

Через провинцию протекает крупнейшая река Марокко Дра (). В провинции расположены национальный парк Сус-Масса (), город Варзазат (), киностудия Atlas Studios.

Административное деление 

Область состоит из семи провинций и двух префектур:
 Префектура  (центр — Агадир)
 Префектура  (центр — )
 Провинция  (центр — Загора)
 Провинция  (центр — Тарудант)
 Провинция  (центр — Тизнит)
 Провинция  (центр — Уарзазат)
 Провинция  (центр — )
 Провинция  (центр — Тингир)
 Провинция  (центр — Сиди-Ифни)

Две последние провинции были созданы в ходе административной реформы в 2009 году.

Примечания 

Области Марокко